Ruma - uma localidade sérvia
Ruma (Illinois) - nos Estados Unidos
Parque Nacional de Ruma - um parque no Quênia

Desambiguações de topônimos